Gondomar, község Spanyolországban, Galicia autonóm közösségben, Pontevedra tartományban.
Gondomar, város Portugáliában, Porto kerületben
Gondomar, település Portugáliában, Braga kerületben, Guimarães községben
Gondomar, település Portugáliában, Braga kerületben, Vila Verde